Râul Lunga se poate referi la unul din cursurile de apă:

 Râul Lunga, Cheia
 Râul Lunga, Ialpug

Vezi și 
 Lunga (dezambiguizare)

Dezambiguizare